Blizanci est un toponyme qui peut désigner :
Blizanci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čitluk, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Blizanci, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočni Stari Grad et dans la République serbe de Bosnie.